Pienkny ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Pienkny (* 1954), deutscher Journalist, Gewerkschaftsvertreter und Vorsitzender des Rundfunkrates des RBB
 Ronald Pienkny (* 1969), deutscher Jurist und Staatssekretär